

Događaji
 Asirski kralj Sargon II. iako gubi bitku na jezeru Urmija od Rusa, kralja Urartua, zauzima grad Karhemiš na Eufratu.
 Sargon II. krenuo je prema hetitskom gradu Karkemišu u gornjem toku Eufrata. 
 Hubanugašev nasljednik, Šuturuk-Nahunte II. osniva Novoelamsko Kraljevstvo.

Rođenja

Smrti